Passengers (engelsk: "passagerer") har flere betydninger
 Passengers (band) – pseudonym for U2 og Brian Eno
 Passengers (film) – amerikansk film fra 2008
 Passengers (novelle) – novelle af Robert Silverberg fra 1968
 Passengers (film fra 2016) - amerikansk science fiction film instrueret af Morten Tyldum